Terremoto dell'Irpinia del 1466
Terremoto dell'Irpinia del 1517
Terremoto dell'Irpinia del 1694
Terremoto dell'Irpinia del 1702
Terremoto dell'Irpinia del 1732
Terremoto dell'Irpinia del 1853
Terremoto dell'Irpinia del 1910
Terremoto dell'Irpinia del 1930
Terremoto dell'Irpinia del 1962
Terremoto dell'Irpinia del 1980